Con linea T3 si indica la terza linea di una rete tranviaria urbana o extraurbana. In particolare:

 la linea T3 della rete tranviaria di Istanbul;
 a linea T3 della rete tranviaria di Parigi;
 la linea T3 della rete tranviaria di Lione.